

Wydarzenia 

 Sulla został namiestnikiem Cylicji i doprowadził do osadzenia na tronie Kapadocji króla Ariobarzanesa
 Gnejusz Pompejusz Strabon został pretorem

Urodzili się 
 Klodiusz, polityk rzymski, przywódca ruchów plebejskich (data sporna lub przybliżona)